Alexandre Lauwick
Hervé Lauwick